La casa-fàbrica Coll era un edifici situat entre els carrers de Montsió, Portal de l'Àngel (abans plaça de Santa Anna) i de Duran i Bas (antigament del Governador) de Barcelona, actualment desaparegut.

El 1788, el fabricant de Manresa Joan Coll i Viladomiu es va associar amb el seu cunyat Erasme de Gònima i Passarell (casat amb la seva germana Ignàsia) i el fabricant de Berga Josep Farguell i Canadell (vegeu casa-fàbrica Farguell-Prats) per a l'adquisició d'una fàbrica d'indianes al carrer de Montalegre, propietat de Llorenç Clarós i Cia (vegeu casa-fàbrica Clarós-Serra).

Posteriorment, Coll va establir la seva pròpia fàbrica d'indianes a la plaça de Santa Anna, on el 1793 va demanar permís per a fer-hi reformes. Aquest edifici era propietat del comte de Santa Coloma i tenia el seu origen en l'adquisició feta el 1601 per Pere de Queralt i d'Icart als nobles barcelonins Carles i Jerònima d’Alemany i de Malers. Segons la documentació notarial, disposava d’un gran jardí amb arbres a la part posterior i estava format per cinc habitatges, dels quals el del nivell principal, amb entrada pels carrers de Montsió i del Governador, era destinat a fàbrica.

Durant la Guerra del Francès s'incorporà a l'empresa l'hereu Domènec Coll i Quer, que el novembre del 1820 va demanar permís per a obrir una porta que estava tapiada a la plaça de Santa Anna. Segons el Padró de fabricants del 1829, la seva fàbrica de pintats estava equipada amb 20 taules de pintar, i pagava voluntàriament una taxa de 10 rals per taula. Coll morí cap al 1835 i va deixar l'empresa en mans de la seva vídua Anna. A la Guía de forasteros en Barcelona del 1842 figurava la seva fàbrica de pintats al carrer del Carme, 61 (antic) i el prat a Sant Martí de Provençals.

Pel que respecta al casal, el gener del 1820, el procurador del comte de Santa Coloma, Joaquim Vehils, va demanar permís per a reformar la façana del carrer de Montsió, i el 25 d'abril del 1821, el comte Joan Baptista de Queralt i Silva va vendre'l al diplomàtic i polític Felip d'Amat i de Cortada, que l'any següent va demanar permís per a fer reformes a les façanes de la plaça de Santa Anna i del carrer del Governador, segons el projecte del mestre de cases Jeroni Vidal. El 1825, Amat va concedir en emfiteusi una part del jardí al fuster Josep Picanyol, que el 1828 va demanar permís per a construir un edifici de planta baixa, entresol i tres pisos al carrer del Governador (actual Duran i Bas, 5-5 bis), segons el projecte del mateix Vidal. Anys més tard, en aquest edifici residiria el procurador Gaspar Picanyol.

El 1827, Amat va demanar permís per a fer reformes a la façana del carrer de Montsió, i el 1836, el serraller Joan Tomasino va demanar permís per a edificar un edifici de planta baixa i quatre pisos i 80 pams de façana en una part del jardí (actual Montsió, 4-6), segons el projecte del mestre de cases Josep Calçada. Poc després, Josep d'Amat i Desvalls, fill de Felip d'Amat, va demanar permís per a ampliar els balcons del segons pis a la plaça de Santa Anna, segons el projecte de l'arquitecte Josep Vilar i Roca.

El 1850, els germans Felip i Josep d'Amat encarregaren als mestres d’obres Pere Cassany i Marià Tomàs un dictamen de solidesa de la finca, que donà com a resultat la recomanació del seu enderrocament. Tot seguit, van iniciar un procés de divisió de la propietat, i així, l'1 de maig del 1850, van establir en emfiteusi l'actual núm. 14 (abans plaça de Santa Anna, 20) al flequer Josep Coll, mentre que el núm. 16 (abans plaça de Santa Anna, 19) va ser adquirit pel serraller Bartomeu Comas. En quant al núm. 12, cantonada amb el núm. 1 del carrer del Governador, va romandre en poder dels Amat fins al 1880, quan va ser establert al jurisconsult i polític Manuel Duran i Bas.

Referències

Bibliografia 
 

Coll
Edificis de Barcelona desapareguts